Tobias Barreto kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Tobias Barreto (kommun), Sergipe, 
 Tobias Barreto (ort), Sergipe, 

Robotskapade Brasilienförgreningar